Марко Данаилов Божковски е строител от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Марко Данаилов е роден в 1884 година в село Тресонче, Дебърско, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Божковци. Марко е най-големият син на майстора строител Данаил Божковски, в чиято тайфа работи заедно с братята си Аврам (1885 - 1963), Дамян (1887 - 1972) и Стефан (1889 - 1967). Работи с местния майстор зограф Пандил Аврамов. В 1936 година поради общата икономическа криза, Марко се връща в родния край и се заселва в Гостивар, където продължава строителната си дейност. Марко в сътрудничество с братя Симончеви от Охрид построява джадето Гостивар - Тетово. С тайфата си строи училища и обществени сгради на териториите на Гостивар, Кичево, Дебър и Тетово.

Умира в 1956 година.

Родословие

Бележки 

Български строителни инженери
Родени в Тресонче
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Югославски инженери
Българи в Югославия